Премия Вольфганга Вейрауха () — поощрительная литературная награда в области немецкоязычной поэзии, которая вручается с 1979 года городом Дармштадтом. Премия названа в честь немецкого писателя Вольфганга Вейрауха (1904—1980), который жил и умер в Дармштадте. Каждый из двух лауреатов получит денежную премию в размере 4 тыс. евро (по состоянию на 2020 год). Премия Вольфганга Вейрауха присуждается каждые два года на конкурсе «Литературный Март» (), где жюри также присуждает престижную главную премию Леонса и Лены.

Лауреаты 

 1979 Анна Йонас
 1981 Ренате Фуэсс и Тина Стоц-Штрохекер
 1983 Вольф-Дитер Эйгнер, Клаус Хенсель, Барбара Мария Клоос и Райнер Рене Мюллер
 1985 Хансйорг Шертенлейб и Сабина Техел
 1987 Уильям Тоток и Майкл Уилденхейн
 1989 Лиоба Хаппель, Дурс Грюнбайн и Райнер Щедлински
 1991 Дирк фон Петерсдорф и Барбара Кёлер
 1993 Дитер М. Граф и Людвиг Штайнхерр
 1995 Ульрике Дреснер, Томас Грубер и Кристиан Ленерт
 1997 Францобель и Андреас Альтманн
 1999 Аня Ниодщевски, Николай Кобус и Хеннинг Аренс
 2001 Мирко Бонне, Майк Липперт и Хендрик Рост
 2003 Марион Пошманн и Нико Блейтге
 2005 Карин Феллнер и Хендрик Джексон
 2007 Нора Боссонг и Андреа Хойзер
 2009 Джулиана Либерт и Юдит Цандер
 2011 Андре Рудольф и Ян Фолькер Рёнерт
 2013 Ульяна Вольф и Тобиас Рот
 2015 Аня Кампманн и Озлем Озгюль Дюндар
 2017 Кристоф Салай и Ян Скудларек
 2019 Шарлотта Варсен и Александру Булуц

Ссылки 
Антологии конкурсных текстов в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Примечания 

Литературные премии Германии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1979 году